Querejeta ist der Familienname folgender Personen:

 Elías Querejeta (1934–2013), spanischer Fußballspieler, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Gracia Querejeta (* 1962), spanische Filmregisseurin
 José María Querejeta Mendizábal (1921–1997), spanischer Geistlicher, katholischer Bischof